A-24 nebo A24 může mít v různých oblastech různé významy:

Letectví 
 Aero A-24 – československý prototyp bombardéru
 A-24 Banshee –  označení United States Army Air Forces pro Douglas SBD Dauntless

Silniční doprava 
 Dálnice A24 (Německo) – dálnice v Německu
 Dálnice A24 (Rakousko) – dálnice v Rakousku

Zábavní průmysl 
 A24 (společnost) – americký filmový distributor